Komuna ist:

 der albanische und kosovarische Begriff für Gemeinden, siehe Komuna
 ehemaliger Name eines Dorfes (ukrainisch Комуна) in der Ukraine (Oblast Cherson, Rajon Hola Prystan), siehe Tendriwske
 ehemaliger Name eines Dorfes (ukrainisch Комуна) in der Ukraine (Oblast Donezk, Rajon Bachmut), siehe Debalziwske
 ehemaliger Name eines Dorfes (ukrainisch Комуна) in der Ukraine (Oblast Luhansk, Rajon Markiwka), siehe Derkulowe
 ehemaliger Name eines Dorfes (ukrainisch Комуна) in der Ukraine (Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky), siehe Lissowe (Pryluky)